Il doppio del torneo di tennis Internationaux de Strasbourg 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Nicole Bradtke e Elna Reinach che hanno battuto in finale Kathy Jordan e Elizabeth Smylie 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Kathy Jordan /  Elizabeth Smylie (finale)
 Janine Thompson /  Nataša Zvereva (semifinali)

 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (campionesse)
 Manon Bollegraf /  Mercedes Paz (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 1990